Карл Алльгёвер (; ) — немецкий футболист, играл на позиции полузащитника. Легенда «Штутгарта».

Карьера 

Молодёжную карьеру Карл провёл в «Альтенштадте» и «Гайслингене». В 1977 году начал профессиональную карьеру, в «Штутгартер Кикерс», с которым сыграл 3 года, проведя 116 матчей и забив 59 мячей. В команде он играл на позиции нападающего. В 1980 году перешёл в «Штутгарт» за 750.000 немецких марок. В это же время он был приглашен во вторую сборную ФРГ, с которой провёл 2 матча и забил 1 гол. Талант в игроке увидел и тренер национальной сборной ФРГ, Юпп Дерваль. Дебют за национальную сборную состоялся в ноябре 1980 года, в Ганновере, в матче против сборной Франции. В том матче Алльгёвер играл на позиции правого полузащитника. После его часто вызывали в сборную. Он участвовал в отборочном этапе на ЧМ 1982, но перед самим мундиалем решил завершить международную карьеру.

Перерыв в международной карьере длился 3 года. За это время он успел со «Штутгартом» выиграть Бундеслигу в 1984 году и крепко занять место в основе клуба. Франц Беккенбауэр, преемник Юппа Дерваля, пытался всеми силами привлечь Карла в сборную, но ему пришлось ждать до октября 1985 года. Это был матч отборочного этапа на ЧМ 1986 против сборной Португалии, который по иронии судьбы был сыгран на стадионе «Штутгарта», Неккарштадионе. Окончательно карьеру в сборной завершил после ЧМ 1986, в котором ФРГ дошла до финала, но там проиграла сборной Аргентине.

В сезоне 1988/89 «Штутгарт», в составе которого были такие игроки, как Юрген Клинсман и Гвидо Бухвальд смог дойти до финала Кубка УЕФА, но там проиграл итальянскому «Наполи», в составе которого играл Диего Марадона

Достижения

«Штутгарт» 

 Чемпион Бундеслиги: 1983/1984
 Финалист Кубка Германии: 1985/86
 Финалист Кубка УЕФА 1989

Сборная 

 Вице-чемпион мира по футболу 1986 года

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки второй сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Штутгартер Кикерс»
Игроки ФК «Штутгарт»